Глорія футболу — ювілейний проект газети «Український футбол», опублікований восени 2013-го. Мав підзаголовок «300 найвидатніших за 150 років існування гри „11х11“. 26 жовтня 1863 року було засновано Футбольну асоціацію Англії: ця дата започатковує літопис головного ігрового виду спорту». Складався із символічних списків легендарних гравців, голкіперів, тренерів, арбітрів, функціонерів, клубів та збірних.

Лауреати «Глорії футболу»

Найкращі гравці 

 125. Ярі Літманен (Фінляндія)
 124. Йожеф Божик (Угорщина)
 123. Джальма Сантос (Бразилія)
 122. Франсиско Хенто (Іспанія)
 121. Імре Шлоссер (Угорщина)
 120. Леонідас (Бразилія)
 119. Кенні Далгліш (Шотландія)
 118. Давор Шукер (Югославія / Хорватія)
 117. Герберт Прохазка (Австрія)
 116. Еміліо Бутрагеньо (Іспанія)
 115. Маттіас Заммер (НДР / Німеччина)
 114. Валерій Воронін (СРСР / Росія)
 113. Ганс Кранкль (Австрія)
 112. Жозе Альтафіні (Бразилія, Італія)
 111. Хосе-Мануель Морено (Аргентина)
 110. Сократес (Бразилія)
 109. Ігор Нетто (СРСР / Росія)
 108. Альберто Спенсер (Еквадор)
 107. Жаїрзіньо (Бразилія)
 106. Андреа Пірло (Італія)
 105. Райан Ґіґґз (Уельс)
 104. Маріо Кемпес (Аргентина)
 103. Біллі Бремнер (Шотландія)
 102. Звонимір Бобан (Югославія / Хорватія)
 101. Фернандо Редондо (Аргентина)
 100. Муртаз Хурцилава (СРСР / Грузія)
 99. Зізіньо (Бразилія)
 98. Казимеж Дейна (Польща)
 97. Даніель Пассарела (Аргентина)
 96. Збігнев Бонек (Польща)
 95. Ганс-Юрген Дьорнер (НДР / Німеччина)
 94. Дьордь Шароши (Угорщина)
 93. Фабіо Каннаваро (Італія)
 92. Павел Недвед (Чехія)
 91. Генрік Ларссон (Швеція)
 90. Франк Райкаард (Голландія)
 89. Нільтон Сантос (Бразилія)
 88. Габріель Батистута (Аргентина)
 87. Кафу (Бразилія)
 86. Влодзимеж Любанський (Польща)
 85. Кевін Кіган (Англія)
 84. Рауль Гонсалес (Іспанія)
 83. Ривальдо (Бразилія)
 82. Гуннар Нордаль (Швеція)
 81. Хосе Андраде (Уругвай)
 80. Йозеф Біцан (Чехословаччина / Чехія)
 79. Сильвіо Піола (Італія)
 78. Жорж Веа (Ліберія)
 77. Хаві Ернандес (Іспанія)
 76. Алан Сімонсен (Данія)
 75. Ектор Скароне (Уругвай)
 74. Йосип Скоблар (Югославія / Хорватія)
 73. Роберто Ривеліно (Бразилія)
 72. Роже Мілла (Камерун)
 71. Тьєррі Анрі (Франція)
 70. Луїс Суарес Мірамонтес (Іспанія)
 69. Омар Сиворі (Аргентина, Італія)
 68. Джонні Джайлз (Ірландія)
 67. Карлос Альберто Торрес (Бразилія)
 66. Діксі Дін (Англія)
 65. Пауло Фалькао (Бразилія)
 64. Ян Поплухар (Чехословаччина / Словаччина)
 63. Жюст Фонтен (Франція)
 62. Денніс Бергкамп (Голландія)
 61. Джиммі Грівз (Англія)
 60. Луїш Фігу (Португалія)
 59. Еліас Фігероа (Чилі)
 58. Андрій Шевченко (Україна)
 57. Фріц Вальтер (ФРН / Німеччина)
 56. Роберто Карлос (Бразилія)
 55. Георге Хаджі (Румунія)
 54. Денніс Лоу (Шотландія)
 53. Теофіло Кубільяс (Перу)
 52. Джон Чарльз (Уельс)
 51. Андрес Іньєста (Іспанія)
|}

Найкращі голкіпери

Найкращі тренери

Символічна збірна 
Перша символічна збірна

Друга символічна збірна

Найкращі арбітри

Найкращі функціонери

Найкращі клуби

Найкращі збірні

Див. також 
 Глорія футболу України
 Золотий четвертак

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 25 жовтня 2013 року, № 88
 Газета «Український футбол» за 31 січня 2017 року, № 5-6
 На зеленій мураві. Ретроспективний альманах газети «Український футбол» / К.: [самвидав], 2017. — с. 120—121

Списки:Футбол